La saison 1951-1952 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

Division Honneur 
 Clubs de la Division Honneur:
La Division Honneur représente le plus haut niveau de la Ligue d'Alger de Football Association, l'équivalent de l'élite pour cette ligue. Elle est constituée de douze clubs qui s'affrontent à la fois pour le titre de "Champion de la Division Honneur" et celui de "Champion d'Alger", puisqu'il s'agit du plus haut degré.

Les clubs qui la constituent sont :

L'ASB: Association Sportive Boufarik.
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
Le FCB: Football Club de Blida.
Le GSA: Gallia Sports d'Alger.
Le MCA: Mouloudia Club Alger.
L'USMM: Union sportive musulmane de Marengo.
Le RSA: Red Star Algérois.
Le GSO: Groupement Sportif Orléansville.
Le SG: Stade Guyotville.
L'USMB: Union Sportive Musulmane Blida.
Le RUA: Racing Universitaire d'Alger.
L'OHD: Olympique d'Hussein-Dey.

Résultats finaux

Palmarès de la Promotion Honneur

Palmarès de la Division Honneur 

Classement des Buteurs
25 buts: Abderrahmane Meftah (FC Blida) 
19 buts: René Gomez (OHD)
14 buts: Alacron (ASSE)
13 buts: Voméro (ASB)
12 buts: Daoud (GSO)
11 buts: Maouch (RSA)
10 buts: Raïs (FC Blida), Rivas (ASSE), Vitiello (SG)
9 buts: Sid Ali Mahieddine (USM Blida), Ferhat (USMM), Deléo (GSA), Bertoli (GSO)
8 buts: Baylé (RUA)
7 buts: Khabatou (MCA), Mihoubi (GSO)
6 buts: Abbès (USMM), Boret (ASSE), Florit (RUA), Hahad (MCA), V. Navarro (ASB)
5 buts: Camand (FCB), Cambrésy (SG), Cerdan et Torrès (GSA), Deguigui (MCA), Ferrari (RUA), Reichert (ASB), Serrano (OHD), Zaibeck (RSA)
4 buts: Ait Saâda (MCA), S. Aouadj (ASSE), P. Ballester et Gilabert (SG), Braham Brakni et Dahmane (USMB), Fortuné (GSA), Schmitt (FCB), Scriba et Vais (OHD), Touami (USMM)

Palmarès de la Première Division 

 Classement  div. Groupe I

 Classement  div. Groupe II

 Classement  div. Groupe III

 Résultats Barrages de la  div.
 Classement Général de la  div.

Palmarès de la Deuxième Division 

 Classement  div. Groupe I

 Classement  div. Groupe II

 Classement  div. Groupe III

 Classement  div. Groupe IV

 Résultats Barrages de la  div.
 Classement Général de la  div.

Palmarès de la Troisième Division 

 Classement  div. Groupe I

 Classement  div. Groupe II

 Classement  div. Groupe III

 Classement  div. Groupe IV

 Classement  div. Groupe V

 Classement  div. Groupe VI

 Résultats Barrages de la  div.
 Classement Général de la  div.

Bilan de la saison

Articles connexes 

 Coupe Forconi de football 1951-1952
 Championnat d'Afrique du Nord de football 1951-1952
 Coupe d'Afrique du Nord de football 1951-1952
 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie